Брицке () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Брицке, Зигфрид (род. 1952) — немецкий гребец.
 Брицке, Эргард Викторович (1877—1953) — русский и советский химик.